Стів Монтадор (, 21 грудня 1979, Ванкувер — 15 лютого 2015, Місісага) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Провів понад 600 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1996 року виступами за клуб ОХЛ «Норт-Бей Центенніалс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Калгарі Флеймс», «Скорпіон де Мюлуз», «Флорида Пантерс», «Анагайм Дакс», «Бостон Брюїнс», «Баффало Сейбрс», «Чикаго Блекгокс», «Медвещак» (Загреб).

Загалом провів 614 матчів у НХЛ, включаючи 43 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Колдера в складі «Сент-Джон Флеймс» — 2001.

Смерть 
15 лютого 2015 року, Монтадор був знайдений мертвим в своєму будинку в місті Місісага.

Статистика

Примітки

Посилання 
 
 

Уродженці Ванкувера
Померли в Місісазі
канадські хокеїсти
Хокеїсти «Ері Оттерс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Скорпіон де Мюлуз»
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Медвещака»
Хокеїсти АХЛ‎